Ars Eugenium poema je Jasne Horvat (Institut Adnizet, Osijek, 2018.) poetski je monodramski prikaz Eugena Savojskog. Poemu Ars Eugenium  uglazbio je Luka Gotovac, ispjevao i odglumio Filip Sever, a režirao Robert Raponja. Praizvedba "igres s pjevanjem i nazdravljanjem" Ars Eugenium prikazana je gala Vodikovoj svečanosti održanoj 12. travnja 2019. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u okviru Kreativne riznice.

Bilješke

Vanjske poveznice 
 Igra s pjevanjem i nazdravljanjem Ars Eugenium, (uglazbio je Luka Gotovac, ispjevao i odglumio Filip Sever, a režirao Robert Raponja).

 Hrvatska književnost